46-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл с 28 февраля по 1 марта 2015 года в Ледовом Дворце Алау (Астана, Казахстан). Чемпионом мира стал, впервые с 1997 года, россиянин — Павел Кулижников. У женщин чемпионкой мира стала американка Бриттани Боу. Оба чемпиона победили с большим отрывом, причём Боу выиграла все четыре дистанции, а Кулижников победил на трёх.

В первый день было установлено несколько личных рекордов и 3 рекорда катка — Павел Кулижников пробежал 500 метров за 34,56 секунды, Бриттани Боу побила рекорды на 500 метров 37,59 секунды и 1000 метров 1.14,10 секунды. У женщин из-за гриппа снялась с соревнований японка Нао Кодайра, нидерландская конькобежка Лаурине ван Риссен была дисквалифицирована. В заключительный день соревнований Шани Дэвис на 500 м поранился и финишировал с результатом 37,05, что не позволило ему выступить на заключительной дистанции. Неудачником турнира стал имевший шансы на медали Нико Иле, которого дисквалифицировали за второй фальстарт в паре (его конёк пересёк стартовую линию). Дисквалифицирован был и россиянин Руслан Мурашов за задевание разделительной фишки. Оба чемпиона набрали наименьшую сумму очков для равнинных катков.

Квоты от стран 
Следующие страны получили право представить более 1 участника на соревнования:

Россию представляли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Ангелина Голикова.

Рекорды катка

Мужчины

Женщины

Призёры на дистанциях

Мужчины

Женщины 

* TR — рекорд катка

Итоговая классификация

Мужчины

Женщины 

* TR — рекорд катка

* PB — личный рекорд

* DQ — дисквалификация

* DNS — снялась с соревнований

* DNF — не закончил дистанцию

Примечания

Ссылки 
 Результаты мужчин на сайте ИСУ
 Результаты женщин на сайте ИСУ

2015 год в конькобежном спорте
2015
Февраль 2015 года
Март 2015 года
Международные спортивные соревнования в Астане
Чемпионаты мира в Казахстане
Международные соревнования по конькобежному спорту в Казахстане